ТАМ — многозначная аббревиатура и сокращение:
  — Тамара
 Там. — таможня
 ТАМ — Тартуский академический мужской хор
 ТАМ — творческая архитектурная мастерская
 ТАМ — тетракис(аммиометил)метан
 ТАМ — технология автоматизированного машиностроения
 ТАМ — товарищество актеров и музыкантов
 ТАМ — Трансазиатская магистраль

См. также 
 ТАМА — Транспортная ассоциация московской агломерации
 
  — аббревиатура латиницей